Chobham è una località nel sudest dell'Inghilterra, nella contea di Surrey; dista  da Londra.

Altri progetti 

 
Parrocchie civili del Surrey